Crescent Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Australien:
 Crescent Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland
 Crescent Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Crescent Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Crescent Creek (Little Deschutes River), Nebenfluss des Little Deschutes River in Oregon
 Crescent Creek (Utah), Schlucht in Utah